Фосфор ( — «несущий свет»), Эосфор ( — «зареносец»), у древних греков — персонификация  (Венеры).

В древнем Риме Фосфору соответствовал Люцифер; у славян — Денница.

Утренняя звезда 

По Цицерону, древние греки называли утреннюю звезду Фосфор, когда она всходила перед Солнцем и Эосфор ( — «зареносец»), когда она всходила после него. Вечернюю звезду греки называли Геспер.

Так древние греки называли планету Венера, которая из-за яркости Солнца видна только на заре и закате, в древности её считали разными планетами.

Когда было установлено, что Вечерняя и Утренняя звёзды — одно и то же светило (по Плинию и Аристоксену, это открытие принадлежало Пифагору, по другим источникам — Пармениду), Фосфор был отождествлён с Геспером.

Персонификация 
По Гесиоду, звезда Зареносец (Эосфор) был рождён богиней зари Эос от Астрея. В оригинале «Теогонии» Эос названа эпитетом «Эригенея»,  — «самая рождающая» или «прежде всех рождающая», что иногда ошибочно принимают за другое божество.

По Овидию, считался отцом Кеика, Дедалиона и Гесперид. В. Г. Борухович называет его отцом Телавги. Следует учесть, что образы Эосфора и Геспера слились, как и их генеалогии, когда стало понято, что «утренняя» и «вечерняя звезда» — это одна планета.

В римской мифологии, по Псевдо-Гигину, ссылавшемуся на неясные источники, Геспер (и отождествлённый с ним Эосфор) является сыном Авроры (греч. Эос) и Кефала.

Другое 
Символически Эосфор обозначал собой восток, Геспер — запад (у восточных локров была печать с изображением Эосфора, у западных локров — с изображением Геспера).

Также «Фосфором» называли носящих факелы и приносящих свет богинь: Артемиду (Diana Lucifera), Эос, Гекату, Юнону, Люцину.

См. также 
 Аурвандил

Примечания

Литература 
 
 
 

Древнегреческие боги
Боги по алфавиту
Персонификации в древнегреческой мифологии
Боги планеты Венера